The Shepherd of the Hills (1919), een film van Louis F. Gottschalk en Harold Bell Wright
The Shepherd of the Hills (1928), een film van Albert S. Rogell
The Shepherd of the Hills (1941), een film van Henry Hathaway
The Shepherd of the Hills (1964), een film van Ben Parker